Yasuhisa Abe (1951 -  ) é uma botânica e micóloga japonesa.

Ligações externas
  

Botânicos do Japão
Pessoas do período Showa
Pessoas do período Heisei